Нехаве́нд () — одна из 8 областей (шахрестанов) иранской провинции Хамадан. Административный центр — город Нехавенд.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Хазаль (بخش خزل)
 Заррин Дешт (بخش زرین‌دشت)
 Гийан (بخش گیان)
Население области на 2006 год составляло 178 683 человека.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Хамадана